here (anatómia), hímivarsejteket és nemi hormonokat termelő hímivarszerv
 here (növénynemzetség), Trifolium, fajai magyar nevében mindig ott a „here”
 here (zoológia), a  méhek és hangyák hímje
 Here (Leo Sayer album) 1979-ből
 Here (televíziós csatorna), HereTV